Saint-Eugène (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Eugène (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Saint-Eugène (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes